Autazes kan syfta på:

Brasilien 

 Autazes (kommun), Amazonas, 
 Autazes (ort), Amazonas,